Василий Михайлович Литвинов (1922—1974) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Василий Литвинов родился в 1922 году в селе Романово (ныне — Черепановский район Новосибирской области). После окончания семи классов школы работал счетоводом в совхозе. В 1940 году переехал в Усть-Каменогорск. В 1941 году Литвинов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К июню 1944 года гвардии старший сержант Василий Литвинов командовал отделением 166-го гвардейского стрелкового полка 55-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Белорусской ССР. 24 июня 1944 года Литвинов участвовал в прорыве немецкой обороны в районе деревни Пружинищи Октябрьского района Гомельской области. Его отделение первым ворвалось в немецкие траншеи. В том бою Литвинов лично уничтожил 9 солдат противника и пулемёт с расчётом. Во время форсирования реки Птичь в районе Глуска Литвинов с товарищем сумел вплавь добраться до западного берега и захватить две лодки, после чего пригнать их к своим. Во время боёв на плацдарме на западном берегу Птичи отделение Литвинова отразило девять немецких контратак.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество и героизм, проявленные в боях с немецкими захватчиками» гвардии старший сержант Василий Литвинов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 6789.

В декабре 1945 года Литвинов был демобилизован. Проживал и работал сначала в Усть-Каменогорске, затем в Орджоникидзе (ныне — Владикавказ). Умер 12 июля 1974 года, похоронен во Владикавказе.

Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Славы 3-й степени, рядом медалей.

Похоронен на Караван-Сарайном кладбище Владикавказа.

Примечания

Литература 
 
 
 

Родившиеся в Черепановском районе
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные во Владикавказе